Мамонтовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Мамонтовский сельсовет — в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Мамонтовский сельсовет — в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Мамонтовский сельсовет — в Рубцовском районе Алтайского края, упразднён в 2010 году.
 Мамонтовский сельсовет — в Ногинском районе Московской области (до 1994)